Naselja u Sloveniji
 Golobinjek (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč
 Golobinjek (Podčetrtek, Slovenija), naselje u općini Podčetrtek
 Golobinjek pri Planini, naselje u općini Šentjur pri Celju